Дафунду () — португальська власна назва.

Топоніми

Круш-Кебрада-Дафунду — парафія.